The Mask (strip) - een stripserie van Dark Horse Comics
The Mask (1961) - een Canadese lowbudgethorrorfilm
The mask (muurschildering) - een muurschildering in Amsterdam-Centrum 
Mask (film) - een film uit 1985
The Mask (1994) - een film uit 1994 gebaseerd op de strips, met onder andere Jim Carrey
The Mask: The Animated Series - een animatieserie gebaseerd op de film
The Mask (videospel) - een videospel gebaseerd op de film
 The Mask (tijdschrift) - theatertheoretisch tijdschrift (1908-1929)
Son of the Mask - een sequel op de film The Mask
M.A.S.K. - een animatieserie uit 1985
MASK (band) - Britse band met Marvin Ayres en Sonja Kristina
Mask (Vangelis) - album van Vangelis